Roger Codger, titulado Roger es una Anciana en Latinoamérica y Roger, el viejales en España es el quinto episodio de la serie American Dad, de la cadena de televisión FOX.

Sinopsis 
Después de llegar a la conclusión errónea de que Roger está muerto, Stan se deshace del cuerpo. Roger decide recorrer una exposición en el museo Smithsoniano mientras que la CIA lo persigue. Después de hacer un simulacro de ataque a un campamento terrorista, Stan se sorprende al ver que su puntaje fue superado por el del Agente Duper. Francine propone que Stan invite a su jefe a cenar, para quedar bien con él. Más tarde, mientras Bullock está por llegar, Stan nota que Roger está acostado en el sillón, comiendo la entrada. Le ordena que se esconda en el altillo. Un poco después, los Smith cenan con Bullock. Stan le muestra a Bullock una foto del Agente Duper comiendo un sándwich de pan árabe y le asegura que es terrorista. Bullock felicita a Stan por desacreditar a un compañero de trabajo. 

Roger entra en la cocina para buscar vino. Stan ve a Roger y lo hace entrar al baño, lejos de Bullock. Stan agarra a Roger con enojo y el extraterrestre lo escupe en la cara. Creyendo, por error, que están atacando a Stan, Bullock abre la puerta de una patada, se patina por el lodo y se cae de espaldas. Stan le dice a Roger que su vida sería mucho más fácil si él no estuviera allí. De pronto, Roger cae al piso, catatónico. Los Smith se van a dormir, pero al día siguiente, Roger sigue en la misma posición. La familia llega a la conclusión de que está muerto. Stan arroja el cuerpo de Roger en un contenedor de un restaurante de comidas rápidas. Más tarde, Roger recobra la conciencia y se da cuenta de que está en el basurero municipal.

Usando unos desechos que encuentra en el basurero, Roger se disfraza de anciana. Mientras tanto, los Smith intentan encargarse de la "muerte" de Roger. Stan empieza a quemar todas las cosas relacionadas con Roger; mientras que Francine y Hayley acuden al Padre Donovan en busca de consuelo, diciendo que una de sus mascotas murió. Cuando Steve le dice a Stan que es un ""monstruo"" por deshacerse de todas las cosas de Roger, Stan se entristece mucho. Francine se enoja cuando Donovan le asegura que en el cielo no hay mascotas. Un camillero confunde a Roger con una anciana llamada señora Nessbaum. Lo llevan hasta un autobús que está lleno de ancianos. Una anciana llamada Gertie le cuenta a Roger que están yendo de excursión a Washington. 

Stan va al consultorio del terapeuta de la CIA. Dice que tiene conflictos emocionales por la muerte de su "perro". Cuando Stan admite al terapeuta que se siente triste, el terapeuta dice que Stan es una "nena" y se echa a reír. El espejo grande que está sobre la pared se hace transparente y muestra cómo se ríen de Stan otros agentes. Stan se va furioso. Francine, aún enojada por lo que el Padre Donovan le dijo, les dice a sus estudiantes de la clase de Catequesis que todo lo que les enseñaron sobre el más allá es mentira. Bullock les muestra a los agentes unas imágenes filmadas en la Casa Blanca. Muestran a Roger y a Gertie en el Despacho del Presidente. Bullock les dice a sus hombres que Roger se escapó del Área 51 cuatro años antes.  

Bullock establece que la prioridad absoluta de la CIA es recapturar a Roger. Al darse cuenta de que Roger estaba en la filmación, Stan casi escupe todo lo que tenía en la boca. Roger llama a Stan desde un teléfono público. Stan le advierte que la CIA lo está buscando y, por esa razón, el futuro de Stan está en juego. Roger, con indiferencia, le cuelga. Stan se da cuenta de que debe matar a Roger antes de que la CIA lo encuentre.Roger se alegra cuando se entera de que el Instituto Smithsoniano ofrece una exposición de Dinastía. Stan supone que Roger probablemente esté en el museo. Mientras recorría el museo, Roger se da cuenta de que Gertie es racista. Llama por teléfono a Hayley y le pide que lo pase a buscar.  

Más tarde, Stan, Francine, Hayley y Steve encuentran a Roger en el museo. Stan saca su arma y empieza a disparar. Stan finalmente arrincona a Roger en un depósito. Cuando Roger dice que los Smith son su familia, Stan se conmueve y empiezan a caer lágrimas por sus mejillas. Luego, del depósito, saca una bolsa con un cuerpo. Adentro está Gertie, ahora pelada y desnuda. Creyendo que Gertie es una extraterrestre, Bullock felicita a Stan por haber hecho bien su trabajo. Al oír que Hayley menciona que Roger es el "pequeño milagro" de la familia, Francine dice que los designios del Señor son inescrutables.

Enlaces externos 
 En tv.com Roger Codger

Episodios de American Dad